Princesa Akiko de Mikasa (, nacida el 20 de diciembre de 1981) es un miembro de la Familia imperial japonesa, y es la hija mayor del príncipe Tomohito de Mikasa y la princesa Tomohito de Mikasa (nacida Nobuko Asō).

Formación y carrera profesional 
 Merton College, Universidad de Oxford (Reino Unido) desde octubre de 2004 hasta enero de 2010.
 Obtuvo el Doctorado en Filosofía por la Universidad de Oxford (Reino Unido).
 Trabajó como becaria postdoctoral en la Organización para la Investigación Kinugasa, Universidad Ritsumeikan, desde octubre de 2009 hasta marzo de 2012.
 Trabajó en GINKAKU Jisho-ji, Kenshu Dojo, desde abril de 2012.
 Profesor Asociado Invitado Especial en la Organización para la Investigación Kinugasa, Universidad Ritsumeikan desde abril de 2012 hasta marzo de 2013, y fue designada como Profesor Asociado Visitante en la misma organización desde abril de 2013 hasta marzo de 2014, siendo promovida a Investigadora Visitante en la misma organización desde mayo de 2014.
 Fue designada Investigadora Visitante, en el Centro de Investigación de la Universidad de Hosei para los Estudios Internacionales Japoneses, desde mayo de 2012.
 Fue nombrada Becaria de Investigación Invitada en el Archivo de Investigación de la Ciudad Universitaria de las Artes de Kioto, desde abril de 2014.

Patronazgos 
 Presidenta de la Asociación General Incorporada Shinyusha, desde abril de 2013.
 Presidenta de la Asociación Japón-Turquía, desde junio de 2013.
 Presidenta de la Asociación de Instructores de Esquí de Japón, desde abril de 2014.

Títulos y estilos 
 20 de diciembre de 1981 – presente: Su Alteza Imperial la Princesa Akiko de Mikasa.

Distinciones honoríficas 
  Dama de Segunda Clase de la Orden de la Preciosa Corona (Imperio de Japón).

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Tokio
Princesas de Japón
Japonesas del siglo XXI
Nobles de Japón del siglo XXI